Межзональный турнир по шахматам 1971 — первый женский межзональный турнир проходил с 7 мая по 1 июня 1971 года в Охриде (Югославия); 18 шахматисток из 8 стран — победительницы зональных турниров ФИДЕ (1969/1970). Выиграв 6 партий подряд, Н. Александрия захватила лидерство и сохранила его до конца соревнования — 13 очков; 2—3-е места разделили Т. Затуловская и М. Лазаревич — по 12 очков. 3 призёра (вместе с А. Кушнир — участницей матча на первенство мира 1969) получили право участия в матчах претенденток. 

Первым кандидатом на участие в претендентских матчах стала Н. Коноплёва, которая выиграла дополнительный матч (1971) у М. Иванки — 4 : 2 (+3 −1 =2).

Таблица

Литература 
 

Межзональные турниры
1971 год в шахматах